Barbera (blauw druivenras)
Barbera (koffie)
Barberà del Vallès, een plaats in de Spaanse regio Catalonië

Personen
Camillo Gioja Barbera, een Italiaanse schilder
Joseph Barbera, een Amerikaanse tekenfilmmaker
Juan Cabanilles Barberá, een Spaanse componist en organist

Zie ook
 Barbara (doorverwijspagina)